Лотнер — фамилия. Известные носители:
 Лотнер, Жорж (1926—2013) — французский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Лотнер, Карл (1834—1873) — немецкий языковед.
 Лотнер, Лина фон (1852—1934) — немецкая и греческая пианистка и музыкальный педагог.
 Лотнер, Тейлор (род. 1992) — американский актёр.